Horvátország
Gola falu és község Kapronca-Kőrös megyében

 Lengyelország
 Gola falu a Lubini járásban, Lubin községben, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
 Gola falu a Trzebnicai járásban, Prusice községben, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
 Gola falu a Trzebnicai járásban, Żmigród községben, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
 Gola falu a Krosno Odrzańskiei járásban, Dąbie községben, a Lubusi vajdaságban
 Gola falu a Wschowai járásban, Sława községben, a Lubusi vajdaságban
 Gola falu a Wschowai járásban, Szlichtyngowa községben, a Lubusi vajdaságban
 Gola falu a Wieruszówi járásban, Bolesławiec községben, a Łódźi vajdaság]ban
 Gola falu a Namysłówi járásban, Świerczów községben, az Opolei vajdaságban
 Gola falu a Gostyńi járásban, Gostyń községben, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Gola falu a Grodziski járásban, Rakoniewice községben, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Gola falu a Jarocini járásban, Jaraczewo községben, a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Gola falu a Kępnoi járásban, Bralin községben, a Nagy-lengyelországi vajdaságban

 Nepál
 Gola falu Bardiya kerületben, a Bheri zónában, a Közép-nyugati régióban